Polsko-egipska Misja Skalna w Deir el-Bahari – ekspedycja prowadząca badania archeologiczne na skalnej półce położonej nad świątynią królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Blog Misji Skalnej

Deir el-Bahari